Historische Schule steht für:

 Historische Schule der Nationalökonomie
 Historische Rechtsschule